Freiwilligenarbeit steht für:
 Freiwilligendienst, vor allem in der Schweiz
 allgemeiner eine Freiwiligentätigkeit:
 Bürgerschaftliches Engagement
 Ehrenamt

Siehe auch
 Freiwilligenmanagement